

Цисеве —  село в Миргородському районі Полтавської області

Цисеве — село в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства